Чемпіонат Футбольної ліги 2011–2012, який також називають з причин спонсорства як Чемпіонат Футбольної ліги Енпауер () — 8-ий сезон Чемпіонату Футбольної ліги Англії під його нинішньою назвою та 19-ий за нинішнього формату ліги.

Інформація про команди

Тренери, капітани та спонсори

Турнірна таблиця 

:1. З Портсмута було знято 10 очок за введення адміністрації.

(Ч) — чемпіон; (В) — виліт до Ліги 1 2012/13; (П) — вихід до Прем'єр-ліги 2012/13; (ПО) — переможець плей-офф

Плей-оф

Півфінали 

|}

Фінал

Результати матчів

Статистика

Найкращі бомбардири 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
!Позиція
!Гравець
!Клуб
!Голи
|-
|1
|align="left"| Рікі Ламберт
|align="left"|Саутгемптон
|27
|-
|2
|align="left"| Рікарду Ваш Те
|align="left"|Бернлі/Вест Гем Юнатйед
|20
|-
|rowspan="2"|3
|align="left"| Росс МакКормак
|align="left"|Лідс Юнайтед
|18
|-
|align="left"| Біллі Шарп
|align="left"|Донкастер Роверз/Саутгемптон
|11
|-
|rowspan="4"|5
|align="left"| Кевін Філліпс
|align="left"|Блекпул
|12
|-
|align="left"| Марлон Кінг
|align="left"|Бірмінгем Сіті
|11
|-
|align="left"| Чарлі Остін
|align="left"|Бернлі
|16
|-
|align="left"| Метті Фраятт
|align="left"|Халл Сіті
|16
|-
|rowspan="4"|9
|align="left"| Джей Родрігес
|align="left"|Бернлі
|15
|-
|align="left"| Девід Ньюджент
|align="left"|Лестер Сіті
|15
|-
|align="left"| Даріус Хендерсон
|align="left"|Мілвол
|15
|-
|align="left"| Марвін Емнес
|align="left"|Міддлсбро
|11
|-
|rowspan="2"|5
|align="left"| Майкл Чопра
|align="left"|Іпсвіч Таун
|13
|-

Найкращі асистенти

Хет-трики 

 4 Гравець забив 4 голи у даному матчі

Нагороди

Щомісячні нагороди

Див. також 
 Чемпіонат Англії з футболу 2011—2012: Прем'єр-ліга
 Чемпіонат Англії з футболу 2011—2012: Перша Футбольна ліга

Примітки 

Футбольна ліга
Англія
Англія